Filippo Barbieri (São Paulo, 1983. június 10. –) amerikai-brazil kerékpárversenyző. Brazíliában született, de a floridai Delray Beachen él. 1996-tól versenyez, de 2002 és 2010 közt szünetet tartott, 8 év után tért vissza.

Jegyzetek

Források 
Életrajza

1983-ban született személyek
Brazil emigránsok az Amerikai Egyesült Államokba
Brazil kerékpárosok
Élő személyek